Мванза:

 Мванза — город в Танзании.
 Мванза — одна из 30 областей Танзании.
 Мванза — округ в Южном регионе Малави.

Персоналии 
 Мванза, Джексон (род. 1987) — замбийский футболист, нападающий клуба «ЗЕСКО Юнайтед» и сборной Замбии.
 Мванза, Пирсон (1968—1997-е) — замбийский футболист, игрок сборной Замбии.
 Мванза, Рашель (род. 1997) — конголезская актриса.